Addicks steht für:
 Addicks (Texas), im Harris County
 The Addicks, englischer Fußballverein, siehe Charlton Athletic

Addicks ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Addicks (1887–1975), deutscher Politiker (CDU)
 Hinrich Addicks (1890–1975), deutscher Politiker (CNBL, NSDAP)
 Karl Addicks (* 1950), deutscher Politiker (FDP)
 Klaus Addicks (* 1948), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Wim Addicks (1896–1985), niederländischer Fußballspieler